Энгин — турецкое имя, также — фамилия.

Известные носители фамилии:
  (род. 1964) — турецкий футболист, тренер, менеджер, телеведущий и комментатор.
 Энгин, Эсин (1945—1997) — турецкий композитор, аранжировщик, певец, дирижёр и музыкант.